Якоб Штайнер (около , Абзам, Австрия — ) — первый известный австрийский скрипичный мастер, наиболее знаменитый представитель так называемой тирольской школы. Учился в Кремоне и Венеции, где был связан, в частности, с династией Амати. Инструменты Штайнера были самыми востребованными в Европе до конца XVIII века.

Скрипки Штайнера сравнительно редки сегодня и пользуются большим спросом у музыкантов-аутентистов.

Криминальная история скрипок Штайнера 
Одну из двух скрипок Штайнера, находившихся в СССР, неоднократно пытались похитить. Так, в 1986 году она была конфискована у музыканта-контрабандиста С. Г. Дьяченко, собиравшегося вывезти её за рубеж, а в мае 1996 года её украли из Музея музыкальной культуры им. Глинки антикварные воры Я. Григорьев и И. Шандуров.

Литература 
 Senn, W.; Roy, K. 1986: Jakob Stainer. Leben u. Werk d. Tiroler Meisters. Frankfurt/M.: Das Musikinstrument/Bochinsky ISBN 3923639694

Ссылки 
 Der Vater des deutschen Geigenbaus Ferdinandeum Innsbruck 
 Eine Sammlung von vier Stainerinstrumenten, die an ausgewählte Musiker für Aufnahmen und Konzerte ausgeliehen werden

Примечания 

Скрипичные мастера